Engtanz steht für:

 Tanz, siehe Stehblues
 Engtanz (Album), Musikalbum von Bosse